Belmondo hace referencia a:
 Jean-Paul Belmondo (1933–2021), actor francés.
 Stefania Belmondo, esquiadora italiana de esquí de fondo.
 Paul Belmondo (1898-1982), escultor francés, nacido en Argelia y padre del actor.
 Alain Belmondo, productor de cine y teatro francés, hermano del actor.
 Paul Belmondo, piloto francés de Fórmula 1, hijo del actor.